Desa Sobontoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sobontoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 111,39), Jawa Timur, 
 Desa Sobontoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,19, long 111,95), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar